Ștefan cel Mare est le nom roumain d’Étienne III, prince de Moldavie durant 47 ans au .

Son règne ayant été exceptionnellement long, prospère, émaillé de victoires militaires et de constructions ou restaurations de monuments (remparts, forteresses, églises) le nom de Ștefan cel Mare est aussi celui d’un grand nombre de rues, avenues, places, établissements scolaires, navires, et de plusieurs communes de Roumanie et Moldavie:

 Ștefan cel Mare, dans le județ d'Argeș ;
 Ștefan cel Mare, dans le județ de Bacău ;
 Ștefan cel Mare, dans le județ de Călărași  ;
 Ștefan cel Mare, dans le județ de Neamț ;
 Ștefan cel Mare, dans le județ d'Olt ;
 Ștefan cel Mare, dans le județ de Vaslui.

Ștefan cel Mare désigne également :

 Ștefan cel Mare, une station du métro de Bucarest ;
 , artère principale de Chișinău en Moldavie ;
 l'université de Suceava ;
 le collège militaire de Câmpulung Moldovenesc ;
 quelques dizaines de lycées en Roumanie et Moldavie.